Bastholm kan avse:

Platser
Bastholm, Danmark – en ö i Lilla Bält, Danmark.
Bastholm, Pargas – en ö i Pargas, Finland.

Personer
Christian Bastholm (1740–1819) – en dansk teolog.
Elisabet Bastholm (1951– ) – en svensk textilkonstnär.

Se även
Bastholmen
Bastholmarna
Bastuholmen